

Lokalizacje

Austria 
 Kappel am Krappfeld – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Sankt Veit an der Glan

Niemcy 
 Kappel – rzeka
 Kappel – duńska nazwa miasta Kappeln
 Kappel – dzielnica Chemnitz
 Kappel – dzielnica gminy Hiltpoltstein w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Forchheim
 Kappel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Kappel-Grafenhausen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau

Szwajcaria 
 Kappel am Albis – miejscowość
 Bitwa pod Kappel

Osoby 
 Władimir Kappel (1883–1920) – generał rosyjski

Zobacz też 
 Cappel
 Kappeln (ujednoznacznienie)
 Kappl